Zeybek bezeichnet:

 einen türkischen Volkstanz, siehe Zeybek (Tanz)
 Angehörige oft auf eigene Rechnung tätiger bewaffneter Gruppen in der Türkei, siehe Zeybek (Titel)

Zeybek ist der Familienname folgender Personen:
 Çetin Zeybek (1932–1990), türkischer Fußballspieler und -funktionär 
 Halil Zeybek (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Hüseyin Zeybek (* 1968), griechischer Apotheker sowie Politiker der sozialistischen Partei Syriza
 Namık Kemal Zeybek (* 1944), türkischer Politiker und Kolumnist
 Nihat Zeybekci (* 1961), türkischer Politiker, Unternehmer und Bürgermeister von Denizli
 Uygar Mert Zeybek (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Yazgülü Zeybek (* 1986), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)